Патан — топонимы:
 Патан или Лалитпур — второй по численности населения город в Непале. 
 Патан () — община в уезде Шинхо, провинция Лайтяу, Вьетнам.